Die 4. Europa-Mannschaftsmeisterschaft im Schach fand vom 9. bis 18. Mai 1970 in Kapfenberg statt und war ein Mannschaftswettbewerb der stärksten Nationalteams aus Europa.
Die beiden Erstplatzierten der Mannschaftseuropameisterschaft 1965, Sowjetunion und Jugoslawien, waren direkt für die Endrunde teilnahmeberechtigt.
 Hauptschiedsrichter: Harry Golombek ()
 Bedenkzeit: für die ersten 40 Züge 2 Stunden und 30 Minuten, danach eine Stunde für weitere 16 Züge.

Qualifikation

Gruppe 1

Mannschaftsaufstellungen

Spanien

Niederlande

Schweiz

Belgien

Gruppe 2

Mannschaftsaufstellungen

Dänemark

BR Deutschland

Irland

Gruppe 3

Mannschaftsaufstellungen

Ungarn

Tschechoslowakei

Österreich

Schweden

Gruppe 4

Mannschaftsaufstellungen

Bulgarien

DDR

Rumänien

Griechenland

Finale

Mannschaftsaufstellungen

Sowjetunion

Ungarn

DDR 

In der Qualifikation wurden außerdem Wolfgang Pietzsch und Günther Möhring eingesetzt.

Jugoslawien

Tschechoslowakei

Bulgarien

Spanien

Dänemark

Beste Brettergebnisse

Literatur 
 A. E. Karpow (Chefredakteur): Schachmaty enziklopeditscheski slowar. Moskwa, Sowjetskaja enziklopedija, 1990, Seiten: 469, 599, ISBN 5-85270-005-3.

Weblinks 
 „4th European Team Chess Championship: Kapfenberg 1970“ Bericht und Partien bei Olimpbase (englisch)
 365chess.com

Mannschaftsschach
Schach-Europameisterschaft
Schachveranstaltung 1970
Sportveranstaltung in Kapfenberg
Schachwettbewerb in Österreich